Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2015 года в III-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое прошло с 20 по 25 января 2015 года в Данидине, Новая Зеландия. Команда, занявшая первое место, получила право играть в группе B второго дивизиона чемпионата мира 2016 года.

Первоначально должны были соревноваться шесть сборных. Однако, за месяц до начала турнира сборная Болгарии отказалась от участия.

Арена 
Все матчи турнира прошли в Ледовом дворце в Данидине, вмещающем 1850 зрителей.

Участвующие команды 
В чемпионате приняли участие 5 национальных команд — по одной из Европы, Азии, Океании, Африки и Северной Америки. Сборная Китая пришла из второго дивизиона, остальные — с прошлого турнира третьего дивизиона.

Судьи 
ИИХФ утвердила 4 главных и 7 линейных судей для обслуживания матчей третьего дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2015 года.

Главные судьи
  Кори Росс
  Петер Стано
  Хидэки Ямаути
  Влодзимеж Марчук

Линейные судьи
  Райан Кэйрнс
  Брейден О’Лафлин
  Джек Дэвис
  Михаэль Хофштаттер
  Синобу Каваи
  Пак Джае Хён
  Каспер Расселхубер

Турнир

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+13).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Джейми Перес
 Защитник:  Бенедикт Рот
 Нападающий:  Ли Хан

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Лю Цин
  Густаво Мартинес
  Тайлер Кеннеди
  Батухан Акай
  Дилан Комптон

Примечания

Ссылки 
 
 
 

М*3
Январь 2015 года
Спорт в Новой Зеландии в 2015 году
Международные спортивные соревнования в Данидине
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Новой Зеландии
Чемпионаты мира в Новой Зеландии